SMS Emden  puede referirse a uno de los siguientes buques de la Kaiserliche Marine que recibían dicho nombre en honor a Emden:

 , crucero ligero de la clase Dresden asignado en 1909. Hundió dos buques de guerra aliados y hundió o capturó en torno a treinta buques mercantes durante la primera guerra mundial; fue embarrancado tras la batalla de la isla de Cocos en 1914.
 , fue un crucero ligero de la clase Königsberg echado a pique en Scapa Flow en 1919

Nombres de buques de la Kaiserliche Marine